Ско́ттсберг () — многозначный термин:

Фамилия 
 Скоттсберг, Карл (1880—1963) — шведский ботаник и миколог.
 Скоттсберг, Лидия (1877—1948) — шведская художница.

Топоним 
 Скоттсберг — озеро в Чили, в регионе Магальянес. Имеет площадь 1,3 км2.
 Скоттсберг  — мыс на острове Тринити.